Светильново — деревня в Верховажском районе Вологодской области.

Входит в состав Липецкого сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Липецкий сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Верховажья — 70,2 км, до центра муниципального образования Леушинской — 2,5 км. Ближайшие населённые пункты — Ивонино, Горка, Слобода.

По переписи 2002 года население — 31 человек (18 мужчин, 13 женщин). Всё население — русские.

Примечания

Ссылки 
 
 Светильново в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Верховажского района